Schieberkappe steht für:

 eine Kopfbedeckung, siehe Schiebermütze
 Einbauteil in Verkehrsflächen, siehe Straßenkappe